Danau Belida kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Danau Belidak, sjö, 
 Danau Belidah, sjö, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar